Га́бозеро:
 Габозеро (озеро, Кончезерское сельское поселение) — озеро в Карелии.
 Габозеро (озеро, Кондопожское городское поселение) — озеро в Карелии.
 Габозеро (озеро, Пряжинский район) — озеро в Карелии.
 Габозеро (озеро, Беломорский район) — озеро в Карелии.
 Габозеро (озеро, Мурманская область) — озеро в Кандалакшском районе Мурманской области.
 Габозеро (озеро, Вытегорский район) — озеро в Вытегорском районе Вологодской области.

Населённые пункты
 Габозеро (Кондопожский район) — деревня в Кондопожском районе Карелии.
 Габозеро (Пряжинский район) — деревня в Пряжинском районе Карелии.
 Габозеро (Пудожский район) — бывшая деревня в Пудожском районе Карелии.

См. также 
 Хабозеро